Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – fundusz celowy mający na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dysponentem funduszu jest minister właściwy do spraw transportu.

Fundusz został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ().

Funkcjonowanie Funduszu zostało zaplanowane w perspektywie wieloletniej, począwszy od 2020 r. W każdym kolejnym roku budżetowym dysponent dokonuje podziału kwoty planowanych przychodów Funduszu, która od początku obowiązywania ustawy wynosi 800 mln zł. Podział środków między województwa jest dokonywany na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów. Sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie oraz prawidłowość wyliczenia dopłaty, są kontrolowane przez właściwego wojewodę.

W założeniu FRPA jest środkiem mającym na celu ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców mniejszych miejscowości, w celu zapewnienia im możliwości dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.

Wykorzystanie programu kształtowało się następująco:
 Rok – Liczba linii – Wartość dofinansowania
 2019 – 1228 – 10 mln zł
 2020 – 2834 – 139 mln zł
 2021 – 4081 – 436 mln zł
 2022 – 4901 – 543 mln zł.

Do końca 2023 r. dopłata z Funduszu została ustalona w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra.

Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacji autobusowej o charakterze użyteczności publicznej, niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed wejściem w życie ustawy powołującej Fundusz, a także linie, na których umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego została zawarta po 18 lipca 2019. Organizator przewozów musi ponadto pokryć co najmniej 10% deficytu wynikającego z zamówionej usługi przewozowej. Ponadto dofinansowaniu nie podlegają linie komunikacji miejskiej.

Przypisy 

Finanse publiczne w Polsce
Fundusze celowe
Transport autobusowy w Polsce
Publiczny transport zbiorowy w Polsce